Berek - mocsaras, elzárt, lassan feltöltődő öböl
Berek - faluközösség Horvátországban
Berek - Szentes városrésze
Tisztaberek - korábban: Berek